Een verkeersweg:
 N533 (België)
 N533 (Frankrijk)
 N533 (Nederland), zie Provinciale weg 533

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing